Hausbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Hausbach (Losheim am See), Ortsteil der Gemeinde Losheim am See, Landkreis Merzig-Wadern, Saarland
 Hausbach (Vilshofen an der Donau), Ortsteil der Stadt Vilshofen an der Donau, Landkreis Passau, Bayern
 Hausbach (Gemeinde Schwarzenau), Ortschaft und Katastralgemeinde von Schwarzenau, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Hausbach (Gemeinde Rappottenstein), Ortschaft und Katastralgemeinde von Rappottenstein, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Hausbach (Gemeinde Molln), Ortsteil von Molln, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich

Gewässer:
 Goinger Hausbach, linker Zufluss der dort schon Reither Ache genannten Aschauer Ache bei Blaiken, Gemeinde Going am Wilden Kaiser, Bezirk Kitzbühel, Tirol

 Hausbach (Aschauer Ache) – siehe oben → Goinger Hausbach
 Hausbach (Donau), rechter Zufluss der Donau bei Hausbach, Stadt Vilshofen an der Donau, Landkreis Passau, Bayern
 Hausbach (Große Mühl), rechter Zufluss der Großen Mühl in Ulrichsberg, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Hausbach (Krumme Steyrling), rechter Zufluss der Krummen Steyrling vor Breitenau, Markt Molln, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Hausbach (Prims), rechter Zufluss der Prims bei Schmelz, Landkreis Saarlouis, Saarland
 Hausbach (Regen), rechter Zufluss eines Nebenarms des Regens  in Hirschling, Markt Regenstauf, Landkreis Regensburg, Bayern
 Hausbach (Rotach) – zwei Zuflüsse der dort Rothach genannten Rotach (zur Bregenzer Ach) in Markt Weiler-Simmerberg, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern: flussanwärts:
 Hausbach (Rotach, Weiler im Allgäu), linker Zufluss in Weiler im Allgäu
 Hausbach (Rotach, Bremenried), rechter Zufluss nach Bremenried
 Hausbach (Schwarzlofer), linker Zufluss der Schwarzlofer nach Groissenbach, Gemeinde Reit im Winkl, Landkreis Traunstein, Bayern
 Hausbach (Stampfangerbach), Nebengewässer der Weißache (zum Inn) bei Söll, Bezirk Kufstein, Tirol
 Hausbach (Wieseth), rechter Zufluss der Wieseth nach der Schutzmühle, Gemeinde Aurach, Landkreis Ansbach, Bayern
 Hausbach (Wollenbach), linker Zufluss des Wollenbachs (zum Hausener Mühlbach) in Ottenhausen, Gemeinde Üchtelhausen, Landkreis Schweinfurt, Bayern

Siehe auch:
 Haunsbach
 Neuhausbach
 Hausenbach
 Häuserbach